Янси (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Борцириак. Занимает площадь 16,63 км². Население — 632 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Наварры